Jamie McGrigor ist der Name folgender Personen:

* Jamie McGrigor (Eiskunstläufer), kanadischer Eiskunstläufer 
 Jamie McGrigor (* 1949), schottischer Politiker, siehe James McGrigor, 6. Baronet